Redmi (, буквально «Червоний рис», кит. 红米) — суббренд, що належить китайській компанії Xiaomi. Вперше він був оголошений у липні 2013 року як лінійка бюджетних смартфонів і став окремим суб-брендом Xiaomi в 2019 році з пристроями початкового та середнього класу, в той час як сама Xiaomi виробляє телефони високого діапазону та флагмани Mi. Телефони Redmi використовують оболонку Xiaomi MIUI поверх ОС Android. Моделі можна розділити на серії Redmi (початковий клас), Redmi Note (середній клас), Redmi A (ультрабюджетний клас), і також Redmi X (середній клас) та Redmi K (середній/високий клас). Найбільш істотна відмінність від інших смартфонів Xiaomi полягає в тому, що вони використовують менш дорогі компоненти і, таким чином, мають нижчі ціни з вищими характеристиками, ніж у конкурентів. У серпні 2014 року The Wall Street Journal повідомляв, що у другому кварталі 2014 фінансового року Xiaomi отримала частку ринку в 14 % рейтингу поставок смартфонів у Китай. Продажі Redmi були віднесені як фактор, що сприяє цьому виграшу в рейтингу відвантажень.

Історія

2013 рік 
Перший телефон Redmi, випущений у 2013 році, вперше був запущений на вебсайті Xiaomi, продажі розпочалися 12 липня 2013 року.

2014 рік 
13 березня 2014 року Redmi оголосив, що їхні телефони були продані тільки в Сінгапурі, лише через вісім хвилин після того, як вони стали доступними для придбання на вебсайті Xiaomi. Критика щодо випуску телефонів Redmi включала думку про те, що фірма може перебільшувати свої продажі, випускаючи їх невеликими партіями, приводячи їх до швидкого продажу.

4 серпня 2014 року журнал The Wall Street Journal повідомив, що на китайському ринку смартфонів Xiaomi обігнав Samsung у другому кварталі 2014 фінансового року з 14 % часткою ринку в рейтингу поставок смартфонів, в той час як Samsung отримала 12 % ринкової частки. Yulong та Lenovo за цей час мали 12 % ринку. У першому кварталі 2014 року компанія Xiaomi мала 10,7 % частки ринку.

2015 рік 
Redmi Note 3 випущений 24 листопада 2015 року. На відміну від свого попередника, він не має батареї або слота microSD, які змінюються користувачем. Він використовує Mediatek Helio X10 Octa-core 2.0 ГГц Cortex-A53 SOC з процесором PowerVR G6200. Варіант телефону на процесорі Snapdragon під назвою Redmi Note 3 Pro, випущений пізніше того ж року, отримав Snapdragon 650 і мав підтримку microSD. В країнах, де не продавалися версії на процесорі Mediatek, версія на Snapdragon називалася Redmi Note 3.

2016 рік 
У липні 2016 року актори Лю Шиші, Ву Сюбо та Лю Хаоран стали першими послами лінйки Redmi в Китаї. Redmi Pro вийшов як представник лінійки Pro в серії Redmi.

25 серпня 2016 року Xiaomi представила Redmi Note 4, що працює на процесорі Helio X20 deca-core із тактовою частотою 2.1 ГГц. Пристрій має 2 ГБ оперативної пам'яті та 16 ГБ внутрішньої пам'яті. Він має 5,5-дюймовий Full-HD дисплей та основну камеру на 13 Мп та передню камеру на 5 Мп. Пристрій працює на базі Android 5.1 Lollipop із фірмовою оболонкою MIUI 7 і живиться від батареї 4 100 мАг.

У листопаді 2016 року Xiaomi випустила свій новий бюджетний телефон Redmi 4. Він має корпус з алюмінію та має пластикову вставку зверху, підтримку подвійної SIM-картки та працює на MIUI 8 на базі Android 6.0.1 Marshmallow. Redmi 4 має 5-дюймовий дисплей розміром 720х1280 пікселів, працює на Окта-ядерному процесорі з тактовою частотою 1.4 ГГц і має 2 Гб оперативної пам'яті.

2017 рік 
У січні 2017 року Xiaomi Redmi Note 4X на базі чіпсету Qualcomm Snapdragon 625 став першим головним запуском компанії в 2017 році. Це оновлена версія раніше випущеного Redmi Note 4 на основі чіпсету MediaTek Helio X20. Пристрій відомий як Redmi Note 4 у регіонах, де оригінальний примірник Redmi Note 4 не був випущений.

У грудні 2017 року Xiaomi представила Redmi 5 і 5 Plus. Вони є першими телефонами серії Redmi із співвідношенням екрана 18:9. Реліз в ЄС відбувся у січні 2018 року, а ціни були встановлені на € 170 за Redmi 5 і € 215 за Redmi 5 Plus.

2018 рік 
У лютому 2018 року Xiaomi представила Redmi Note 5 і 5 Pro. Вони є першими телефонами від Xiaomi, які демонструють розпізнавання обличчя.

У травні 2018 року Xiaomi представила Redmi S2. Корпус смартфона виготовлений з полікарбонату, стилізованого під метал.

У червні 2018 року Xiaomi представила Redmi 6, 6A та 6 Pro. Redmi 6 Pro — перший телефон у серії Redmi з вирізом, схожим на iPhone X та співвідношенням екрана 19:9. На глобальному ринку Redmi 6 Pro продавався під назвою Xiaomi Mi A2 Lite, який працював на Android One.

У вересні 2018 року Xiaomi представила Redmi Note 6 Pro. Це перший телефон серії Redmi з чотирма камерами (дві камери спереду і дві камери на задній частині) і сконструйований з використанням алюмінію 6000 серії.

2019 рік 
10 січня 2019 року Xiaomi представила Redmi Note 7. Redmi Note 7 — це перший телефон серії Redmi, який оснащується 48-мегапіксельною основною камерою. У Redmi Note 7 стоїть сенсор Samsung GM1. Redmi Note 7 працює від процесора Qualcomm Snapdragon 660 Octa-Core з тактовою частотою 2,2 ГГц. Тоді Redmi став суб-брендом, окремим від Xiaomi. Redmi Note 7 доступний з 3 Гб оперативної пам'яті та 32 Гб внутрішньої пам'яті, 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ внутрішньої пам'яті і 6 ГБ ОЗУ та 64 ГБ вбудованої пам'яті. У нього вбудований акумулятор об'ємом 4 000 мАг з підтримкою швидкої зарядки QuickCharge 4.0. Компанія оголосила, що за 7 місяців від дати випуску телефону було продано понад 20 мільйонів пристроїв.

В березні був представлений Redmi Note 7 Pro. Смартфон працює на 11 нм процесорі Qualcomm Snapdragon 675 Octa-Core на тактовій частоті 2,0 ГГц. В телефон вбудований 48-мегапіксельний сенсор Sony IMX586.

Redmi K20 і Redmi K20 Pro (також продаються як Mi 9T і Mi 9T Pro) — це перший крок Redmi на флагманський ринок. Телефон був запущений разом з Redmi 7A в Китаї 28 травня. K20 Pro працює від флагманського процесора Snapdragon 855, а K20 працює від щойно випущеного Snapdragon 730, а Redmi 7A — бюджетний телефон зі Snapdragon 439. Redmi 8A — пристрій бюджетного діапазону, який є спадкоємцем Redmi 7A.

Redmi Note 8 і Redmi Note 8 Pro були запущені 29 серпня.

2020 рік 
7 січня Redmi випустили у продаж Redmi K30 5G — перший смартфон Redmi з підтримкою 5G, що доступний в магазинах. K30 5G оснащений суб-флагманським процесором Qualcomm Snapdragon 765G, який має 8 ядер з тактовою частотою 2.4 ГГц. Він отримав дисплей типу LCD з овальним вирізом під подвійний модуль фронтальної камери та частотою оновлення екрану 120 Гц.

В березні Redmi випустили в Індії Redmi Note 9 Pro та Redmi Note 9 Pro Max. Вони обоє оснащені восьми-ядерним процесором Qualcomm Snapdragon 720G з тактовою частотою 2.2 ГГц. Redmi Note 9 Pro отримав основну квадро камеру з модулем на 48 Мп та підтримку швидкої зарядки на 18 Вт, коли Redmi Note 9 Pro Max отримав основну квадро камеру з модулем на 64 Мп та підтримку швидкої зарядки на 33 Вт. Цього ж місяця до глобальних магазинів поступив у продаж Redmi Note 9S — перейменований Індійській Redmi  Note 9 Pro з одинаковим дизайном та характеристиками. 30 квітня Redmi випустили Redmi Note 9 Pro для глобального ринку. Це перейменований Redmi Note 9 Pro Max з фронтальною на 16 Мп та швидкою зарядкою на 30 Вт. Разом з ним був представлений Redmi Note 9 з процесором MediaTek Helio G85 з тактовою частотою 2.4 ГГц. 19 травня Redmi Note 9 та Note 9 Pro були представлені в Україні.

24 березня Redmi представили Redmi K30 Pro. Redmi отримав сенсор камери Sony IMX686 на 64 Мп. K30 Pro працює на восьми-ядерному процесорі Qualcomm Snapdragon 865 з тактовою частотою 2.84 ГГц. Redmi K30 Pro доступний в комплектації зі 6 ГБ ОЗП типу LPDDR4X та 128 ГБ вбудованої пам'яті типу UFS 3.0, або ж з 8 ГБ ОЗП типу LPDDR5 та 128 ГБ вбудованої пам'яті типу UFS 3.1 і з 8 ГБ ОЗП типу LPDDR5 та 256 ГБ вбудованої пам'яті типу UFS 3.1.

Redmi представили великий 98" телевізор Redmi TV MAX з ціною 19999 RMB, що кращий, ніж більшість конкурентів у ринку великих LCD телевізорів.

26 травня Redmi представили серію смартфонів Redmi 10X, що складається з Redmi 10X Pro 5G, Redmi 10X 5G та Redmi 10X 4G. Redmi 10X Pro 5G та Redmi 10X 5G отримали процесор MediaTek Dimensity 820 — 7 нм восьми-ядерний процесор з тактовою частотою 2.6 ГГц. Redmi 10X 4G являється перейменованим Redmi Note 9 для китайського ринку без NFC та більшою кількістю оперативної пам'яті. Крім цього Redmi представили нову серію телевізорів Redmi TV X, що пропонує телевізори з великими екранами і низькою ціною. Також цього дня Redmi представили свою серію ноутбуків на процесорах AMD Ryzen.

2021 рік 
18 серпня був представлений Redmi 10, що став наступником Redmi 9. Він отримав квадрокамеру з основним сенсором на 50 Мп, стереодинаміки та екран з круглим вирізом зверху посередині й підтримкою частотою оновлення 90 Гц.

3 вересня в Індії був представлений Redmi 10 Prime, що фактично є тим же самим Redmi 10, але з батареєю на 6000 мА·год замість 5000 мА·год у Redmi 10. 

1 жовтня в Індії був представлений Redmi Note 10 Lite, що перейменованим індійським Redmi Note 9 Pro (на глобальному ринку продавався як Redmi Note 9S) з новим варінтом кольору Champagne Gold. 28 жовтня в Китаї компанія Xiaomi під брендом Redmi представила свою нову серію смартфонів Redmi Note 11. Серія складається з трьох моделей: Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro+. Всього за одну годину з моменту релізу було продано понад 500 тисяч одиниць нових смартфонів

Список пристроїв 
Список складається відповідно до китайських назв, якщо пристрій має кілька назв.

Redmi

Redmi Note

Серія Redmi K

Redmi X

Redmi TV 
Станом на жовтень 2020 року, розмір екранів телевізорів Redmi коливається від 32" до 98" (включаючи серію Redmi Smart TV X), ціна коливається від 899 RMB до 19999 RMB.

Пральні машини Redmi 
Станом на травень 2020 року, Redmi має 2 моделі пральних машин.

Ноутбуки RedmiBook 
Станом на травень 2020 року, Redmi має загалом 6 моделей RedmiBook з 18 варіаціями моделей.

Аксесуари Redmi 
Аксесуари Redmi варіюються від бездротових навушників, зовнішніх акамуляторів, маршрутизаторів Інтернету до розумних колонок.

Примітки 

Xiaomi